Илья Александрович Гуляков (род. 30 июля 1989, Электросталь, Московская область) — российский хоккеист.
В настоящее время является защитником хоккейного клуба «Алматы».

Биография 
Воспитанник хоккейного клуба в городе Электросталь.

В сезоне 2012—2013 года — стал чемпионом Казахстана и призёром «серебряной медали» в составе хоккейного клуба «Бейбарыс».

В феврале 2015 года стал серебряным призёром хоккейного турнира зимней Универсиады 2015 года в испанском городе Гранада в составе студенческой сборной Казахстана.

В сезоне 2015—2016 года продолжил играть в атырауском хоккейном клубе «Бейбарыс» где стал чемпионом Казахстана и призёром «золотой медали».

В 2016 году призёр «серебряной медали» Континентального кубка в ХК «Бейбарыс»(Атырау).

В новом сезоне 2017—2018 года Илья перешёл в хоккейный клуб «Арлан» в городе Кокшетау и стал обладателем Кубка Казахстана, чемпионом Казахстана и призёром «золотой медали».

Следующий сезон 2018—2019 года хоккеист также провел в ХК «Арлан»(Кокшетау), где стал призёром «бронзовой медали».

В 2019 году впервые в истории казахстанского хоккея команда хоккейного клуба «Арлан» в составе с Ильей Гуляковым завоевала Континентальный кубок.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты Казахстана